ISO 8859-8 — 8-бітна кодова сторінка з серії ISO 8859 для подання івриту.

Кодування ISO 8859-8 
Нижня частина таблиці кодування повністю відповідає кодуванню ASCII. Числа під літерами позначають шістнадцятковий код літери в Юнікод.

Посилання 
 Офіційна таблиця кодування на сайті www.unicode.org 
ISO 8859
Іврит

Див. також 
 Юнікод
 UTF-8

Кодування символів